Opowieść komiwojażera () – opowiadanie s-f Rogera Zelazny’ego, którego akcja jest osadzona w świecie Amberu. Ukazało się ono w lutowym wydaniu „Amberzine” (No. 6) w 1994 roku. Przedstawia opowieść, która chronologicznie wydarzyła się po zakończeniu tomu Książę Chaosu.

W Polsce opowiadanie to ukazało się 25 maja 2017 roku w miesięczniku „Nowa Fantastyka” w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy.

Fabuła 
Narratorem jest Luke. Ucieka on przed Wzorcem do Kryształowej Groty. Potem przenosi się do Amberu, by porozmawiać z Vialle. Podczas rozmowy dowiadujemy się co nieco o spikardach. Ich zarządcą jest Delwin. Luke usiłuje zainteresować go kuchenkami mikrofalowymi.

Przypisy 

Utwory z cyklu Kroniki Amberu
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1994